Хаммаршёльд () — шведская фамилия. Известные носители:
  (1891—1974) — шведский государственный деятель; брат Дага Хаммаршёльда.
 Хаммаршёльд, Даг (1907—1961) — шведский государственный деятель, Генеральный секретарь ООН в 1953—1961.
  (1838—1898) — шведский политик, юрист, экономист, президент Шведской королевской академии наук в 1893—1894; двоюродный брат Яльмара Хаммаршёльда.
  (1865—1940) — шведский военный деятель, военный министр Швеции в 1920—1921; родной брат Яльмара Хаммаршёльда.
 Хаммаршёльд, Лоренцо (1785—1827) — шведский писатель, историк литературы и искусства, литературный критик.
 Хаммаршёльд, Педер (Пер) Микаэльссон (ок. 1560—1646) — шведский военный и государственный деятель, основатель дворянского рода Хаммаршёльдов.
  (1925—2012) — шведский фотограф.
  (1845—1937) — шведский военный и политический деятель; двоюродной брат Яльмара Хаммаршёльда, родной брат Карла Хаммаршёльда.
 Хаммаршёльд, Яльмар (1862—1953) — шведский государственный деятель, премьер-министр Швеции в 1914—1917; отец Дага Хаммаршёльда.